Зульц-ам-Неккар () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Фрайбург. Входит в состав района Ротвайль.  Население составляет 12 159 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 87,60 км². Официальный код  —  08 3 25 057.

Город подразделяется на 9 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Замок на воде

Города Баден-Вюртемберга